Георги Даскалов може да се отнася за:

 Георги Даскалов (футболист) (1981), български футболист
 Георги Даскалов (преводач), български преводач
 Георги Даскалов (историк) (1942 – 2014), български историк
 Георги Даскалов (1895 – 1969), български политик, кмет на Хасково